Вісла — найбільша річка басейну Балтійського моря і Польщі.
 Вісла — місто в Сілезькому воєводстві Польщі
 Вісла — професіональний польський футбольний клуб з міста Краків 
 Вісла — професіональний польський футбольний клуб з міста Плоцьк
 Операція «Вісла» — етнічна чистка, здійснена протягом квітня-липня 1947 року за рішенням партійного і державного керівництва СРСР, ПНР і ЧСР та полягала у примусовій депортації українців Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини на так звані «Повернені Землі», що у західній та північній частині польської держави.